Опрышко — фамилия:

 Опрышко, Виталий Яковлевич — председатель колхоза «Дружба» (Крымская область), Герой Социалистического Труда.
 Опрышко, Григорий Иванович (1911—1997) — советский художник.
 
 Опрышко, Пётр Александрович (1912—1974) — советский кинооператор-документалист.
 Опрышко, Олег Леонидович (род. 1936) — советский и российский писатель-историк, журналист.

Примечания